El nombre Gundemaro puede hacer referencia a:

 Gundemaro, rey visigodo  (? - Toledo, 612), fue rey entre 610 - 612;
 Gundemaro I, rey de los burgundios, hijo mayor y sucesor de Gebica. Sucedió a su padre en 406 o 407 y reinó hasta el 411; 
 Gundemaro II, rey de los burgundios. Hijo del rey Gondioc, gobernó desde 473 a 486; 
 Gundemaro III, rey de los burgundios. Hijo del rey Gundebaldo, gobernó desde el 524 hasta el 534;
 Gundemaro Paniceres (1919-2013), futbolista español.